Села:
 Недогарки — Полтавська область, Кременчуцький район
 Недогарки — Кіровоградська область, Олександрійський район